Valroff est un nom propre germanique et français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean Valroff (1931-), enseignant et homme politique français.

Patronyme germanique
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien